Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2016/17 były 25. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się 29 lipca 2016 roku, a zakończyły się w 21 maja 2017. W lidze wzięło udział szesnaście drużyn, w tym trzy, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Orenburg, Arsenał Tuła i Tom Tomsk. Tytuł mistrzowski zdobył , a królem strzelców został Fiodor Smołow z FK Krasnodar.

Drużyny

Tabela 

Liderzy:

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Baraże 

W nawiasach podano wyniki po 1. połowie

Zobacz też 
 Pierwyj diwizion (2016/2017) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Wtoroj diwizion (2016/2017) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Rosji
2017 w Rosji